Церква Різдва Пресвятої Богородиці:

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Дергачі) — храм у місті Дергачі
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Дніпро) — храм у місті Дніпро
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Ірпінь) — храм у місті Ірпінь
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Михайло-Заводське) — храм у селі Михайло-Заводське
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Нікополь) — храм у місті Дергачі
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Осоївці) — храм у селі Осоївка
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Перемога) — храм у селі Перемога
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Черкаси) — храм у місті Черкаси
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці «Монастирок» (Херсон) — храм у місті Херсон

Див. також 

 Собор Різдва Пресвятої Богородиці
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці